Centrale Enel ima više značenja:
 Centrale Enel, Perugia
 Centrale Enel, Torino